Râul Iordana se poate referi la:

 Râul Iordana, Câlniștea
 Râul Iordana, Urmeniș

Vezi și 
 Râul Iordan